Amerikai Egyesült Államok
Westminster (Colorado)
Westminster (Dél-Karolina)
Westminster (Kalifornia)
Westminster (Louisiana)
Westminster (Maryland)
Westminster (Massachusetts)
Westminster (Michigan)
Westminster (Ohio)
Westminster (város, Vermont)
Westminster (falu, Vermont)
 Egyesült Királyság
Westminsteri apátság anglikán, azelőtt katolikus kolostor
City of Westminster (Westminster városa), londoni negyed
Westminster metróállomás, London
Westminsteri rendszer, kormányzati forma
Westminster-palota, uralkodói rezidencia